Menteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Menteng, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Menteng, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Menteng, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar